Kabanda kurhenga Gilbert est un homme politique de la république démocratique du Congo. 

Il est ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants au sein du gouvernement Lukonde depuis le .

Notes et références 

Personnalité politique congolaise (RDC)
Gouvernement Lukonde